Garuga är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Garuga ingår i familjen Burseraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kinesträdordningen
Garuga